Haeusgen ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Haeusgen (1916–1989), deutscher Bankmanager; Vorstandssprecher und Aufsichtsratsvorsitzender der Dresdner Bank
 Ursula Haeusgen (1942–2021), Begründerin und Mäzenin des Lyrik Kabinett in München